Tanais (griechisch Τάναϊς) ist

in der antiken Geographie:
 ein Strom in Sarmatien, Grenzfluss zwischen Europa und Asien, siehe den heutigen Don (Asowsches Meer) in Russland
 Tanais (Sarmatien), Kolonie von Milet an diesem Strom, beim heutigen Gut Nedvigovka nördlich von Asow in Russland
 ein anderer Name der Insel Alopekia 
 Tanais (Lydien), Fluss in der kleinasiatischen Region Lydien
 Tanais (Ägypten), einen Ort im ägyptischen Gau Oxyrhynchites

in der griechischen Mythologie:
 Tanais (Mythologie), Sohn des Berossos und der Amazone Lysippe

in der Seefahrt:
 Tanais (Schiff, 1907), ein 1944 versenkter Gefangenentransporter